Black Mafia Life — третий студийный альбом группы Above the Law, вышедший в 1992 году.

Об альбоме 
Black Mafia Life имел не меньший успех, чем дебютный альбом Livin’ Like Hustlers. Все треки были спродюсированы самими участниками группы.

Список композиций 
 «Black Triangle»
 «Never Missin' a Beat»
 «Why Must I Feel Like Dat?»
 «Commin' Up»
 «Pimpology 101»
 «Call It What U Want» (при участии: 2Pac, Money-B)
 «Harda U R tha Doppa U Faal»
 «Game Wreck-Oniz-Iz Game» (при участии: Eazy-E, Kokane)
 «Pimp Clinic»
 «V.S.O.P.»
 «Process of Elimination (Untouchakickamurdaqtion)» (при участии: MC Ren)
 «G’s & Macoronies»
 «G-Rupie’s Best Friend»
 «Mee vs. My Ego»
 «Outro»

Чарты 
 «Billboard 200» (#37)
 «Top R&B/Hip-Hop Albums» (#6)

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Ruthless Records
Джи-фанк-альбомы